

Codici 
 BVD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beaver Inlet Sea Port (Stati Uniti)

Altro 
 Bvd – abbreviazione di Boulevard